Puchar Europy w skeletonie 2014/2015 – kolejna edycja tej imprezy. Cykl rozpoczął się w Lillehammer 17 listopada 2014 roku, a zakończył 23 stycznia 2015 roku w Igls.

Kalendarz Pucharu Europy

Klasyfikacja

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 
 

2014 w skeletonie
2015 w skeletonie
Puchar Europy w skeletonie
2014 w Europie
2015 w Europie